Шемен може да се односи на:

 Шемен (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Шемен (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Шемен д'Езе, насељено место у Француској, у департману Златна обала